Ажур:
 Ажур — узор со множеством небольших сквозных участков, разделённых тонкими перемычками.
 Ажур ( — «по сей день») — состояние бухгалтерского учёта, при котором все счётные записи делают в день совершения хозяйственных операций.
 Ажур — ткань со сквозным орнаментом из различной пряжи (хлопковой, шёлковой, шерстяной).
 Ажур — протока между Чулымом и Яей в Томской области.

См. также 
Агентство журналистских расследований